

Patronymie 

 André Lafon (1883-1915), écrivain français
 Ernest Lafon (1874-1946), écrivain français.
 .
 Guillaume Joseph Nicolas de Lafon-Blaniac (1773-1833), militaire français.
 Guy Lafon (1930-2020), théologien, écrivain et prêtre catholique.
 Isabelle Lafon (19..-), actrice et metteur en scène française.
 Jacques-Émile Lafon (1817-1886), peintre français.
 Jean Lafon (1908-1986), homme politique français.
 Jean-Pierre Lafon, diplomate français.
 Jean-Jacques Lafon (1955-), auteur-compositeur-interprète et peintre français.
 Laurent Lafon (1965-), homme politique français.
 Lola Lafon (1975-), chanteuse, femme de lettres et compositrice française.
 Marie-Hélène Lafon (1962-), femme de lettres française.
 Martine Lafon (1954-), artiste plasticienne et autrice française 
 Mathieu Lafon (1984-), footballeur français.
 Michel Lafon (1954-2014), écrivain et universitaire français.
 .
 Timothée Lafon (1989-), joueur français de rugby à XV.

Entreprises 
 Château Lafon-Rochet, grand cru classé du Vignoble de Saint-Estèphe.
 Éditions Michel Lafon, est une maison d'édition.

Toponymie 

 Lafon, ville du Soudan du Sud.
Patronyme français
Homonymie de patronyme